JJ kan syfta på:

 jj – en musikgrupp

Personer 
 JJ Lehto (1966–), en finländsk racerförare
 J.J. Abrams (1966–), en amerikansk regissör
 J.J. Johnson (1924–2001), en amerikansk musiker
 J.J. Thomson (1856–1940), en brittisk fysiker